Wascher ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Wascher (1904–1994) österreichischer Politiker (VdU)
 Rudi Wascher (1904–1956), deutscher Politiker
 Simon Wascher (* 1966), österreichischer Musiker und Tänzer
 Svantje Wascher (* 1972), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin